Großschönau  – comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria, Austria)
 Großschönau  – comune nel circondario di Görlitz (Sassonia, Germania)
 Groß Schönau  – antico nome tedesco di Peskowo, ex comune tedesco ora località nel distretto Pravdinskij (Kaliningrad, Russia)
 Groß Schönau  – antico nome tedesco di Velký Šenov, città nel distretto di Děčín (Ústí nad Labem, Repubblica Ceca)